Святой Фёдор Стратилат — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников.

Корабли 
 «Святой Фёдор Стратилат» — галера Балтийского флота Российской империи 1704 года постройки, участник Северной войны.
 «Святой Фёдор Стратилат» — полугалера Балтийского флота Российской империи 1711 года постройки, участник Северной войны.
 «Фёдор Стратилат» — парусный фрегат Черноморского флота Российской империи 1790 года постройки.